Kupinečki Kraljevec je naseljeno mjesto u sastavu Grada Zagreba.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1718 stanovnika te 460 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 1957 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu